C5, C-5,  C05  ou C.V peut désigner :

Domaine militaire 
Aviation
 AEG C.V, un prototype d’avion de reconnaissance allemand ;
 Lockheed C-5 Galaxy, un avion de transport militaire ;
 Fokker C.V, un avion militaire néerlandais ;
 LFG Roland C.V, un avion de reconnaissance allemand ;
 LVG C.V, un avion de reconnaissance allemand.

Marine
 HMS C5, un sous-marin de la Royal Navy.

Informatique 
 C5, une technique d'arbre de décision en exploration de données, selon la liste des algorithmes.

Papeterie 
 C5, un format d'enveloppe (162×229 mm), selon la norme ISO 269 ;
 C5, un format de papier (162×229 mm), selon la norme ISO 216.

Téléphonie 
 Nokia C5, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Sciences 
Anatomie
 C5, la cinquième vertèbre cervicale dans l'anatomie humaine.

Médecine
 Tumeur maligne du palais (C05), d'après la classification internationale des maladies ;
 C5, Une protéine du système du complément ;
 Classe ATC C05, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Astronomie
 IC 342, une galaxie dans la constellation de la Girafe, notée C5 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Sauber C5, voiture de course de l’écurie suisse Sauber.

Transports
Aviation
  ;
 Spartan C5, un avion du constructeur américain Spartan Aircraft Company.

Automobiles
 Audi A6 C5, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 Citroën C5, une automobile du constructeur français Citroën ;
 Chevrolet Corvette (C5), la cinquième génération de Chevrolet Corvette ;
 Sinclair C5, un véhicule électrique du constructeur britannique Sinclair Research.

Signalisation
 Panneau routier d'indication d'une station de taxis en France.

Train

 La ligne C-5 du Cercanías Madrid ;
 La ligne C-5 du Cercanías Sevilla ;
 La ligne C-5 du Cercanias Valence.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres